Världsmästerskapet i handboll för herrar 1958 var det tredje världsmästerskapet och spelades 27 februari–8 mars 1958 i det dåvarande Östtyskland. Sverige vann turneringen före Tjeckoslovakien och Tyskland, som ställde upp med ett gemensamt lag från Väst- och Östtyskland.

Preliminär omgång

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Huvudturnering
Lag som hamnat i samma grupp från den preliminära omgången har resultatet mot det laget från den preliminära omgången med sig. Resultatet skrivs här i kursiv stil.

Grupp 1

Grupp 2

Placeringsmatcher

Match om 7:e plats

Match om 5:e plats

Match om 3:e plats

Final

Slutställning

Källor
Officiell hemsida

1958 i Östtyskland
Internationella handbollstävlingar i Östtyskland
Handbollssäsongen 1957/1958
1958